Barn eller Børn har flere betydninger:
 Barn - et menneske, der endnu er så ungt, at det ikke er blevet voksent.
 Barn (enhed) - arealenhed indenfor kernefysik og partikelfysik.
 Barn (rev)
 Børn (film fra 2006) - islandsk film fra 2006 af Ragnar Bragason.